Аза́т (, до 2007 г. — Ива́новское) — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальное образование «Село Азат» со статусом сельского округа (соответствующий 3-ему уровню административно-территориальной единицы). Код КАТО — 113239100.

География 
Село расположено в восточной части района, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Акколь.

Абсолютная высота — 360 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,3°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,4°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 400 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Кенес — на западе, село Кара-Озек — на юге.

С южной стороны села проходит автодорога областного значения — КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское», с восточной — КС-9 «Азат — Степногорск».

Население 
В 1989 году население села составляло 1754 человек (из них русские — 40 %, казахи — 34 %).

В 1999 году население села составляло 1478 человек (776 мужчин и 702 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 1152 человека (577 мужчин и 575 женщин).

Улицы 

 ул. Абая
 ул. Азат
 ул. Алаш
 ул. Арай
 ул. Бейбитшилик
 ул. Божен
 ул. Болашак
 ул. Достар
 ул. Енбек
 ул. Жастар
 ул. Жасыл
 ул. Желтоксан
 ул. Иващука
 ул. Кара-Найза
 ул. Коктем
 ул. Орталык
 ул. Самал
 ул. Тын игерушилер
 ул. Уш коныр

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района